Coppa dei Campioni 1991-1992 – torneo di calcio maschile
 Coppa dei Campioni 1991-1992 – torneo di hockey su pista
 Coppa dei Campioni 1991-1992 – torneo di pallamano maschile
 Coppa dei Campioni 1991-1992 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa dei Campioni 1991-1992 – torneo di pallavolo maschile